Политу́ра ( — шлифовка, полировка, отделка) — жидкость, используемая в отделочных работах. Политурой покрывают деревянные поверхности, чтобы добиться зеркального блеска и сохранить и чётко выявить текстуру древесины. Представляет собой спиртовой раствор смолистых веществ.

Наиболее распространена, как более качественная, шеллачная политура — 10—20-процентный спиртовой раствор шеллака.
Существует также берестяная политура (берестяная смола — 12 %, этиловый спирт — 66 %, бутиловый спирт — 22 %).
При отделке нитроцеллюлозных покрытий используют нитрополитуру: 7 % раствор коллоксилина, цикло-гексанон-формальдегидной смолы и пластификатора в смеси органических растворителей.

Обычно деревянные поверхности мебели натирают в несколько слоёв до зеркального блеска тканевым тампоном, смоченным политурой.

Политура в культуре 
Благодаря высокому содержанию спирта может употребляться в качестве суррогатного алкогольного напитка.

В литературе с 1962 года (Ю. С. Семёнов, «Петровка, 38») по середину 1990-х годов можно встретить упоминания питья политуры с целью достижения максимально дешёвого алкогольного опьянения. Ранее, в 1923 году, Илья Эренбург в сборнике «Тринадцать трубок» (рассказ «Одиннадцатая трубка») упомянул политуру, наряду с одеколоном, как алкогольный эрзац.

Упоминание об употреблении политуры в качестве алкогольного напитка есть также в произведениях Шукшина, Довлатова, Ерофеева, Шаова и Подервянского. В этом ключе политура, а также одеколон, упоминается в песнях групп «Любэ» — «Дядя Вася», «Oxxxymiron», «Лесоповал», «Машина времени», «Сонечка» и группы «Kanopola» «Ира (антигламур)», а также группы «Ленинград», «Краденое солнце», В. Высоцкого, Вилли Токарева («…я политуру пил не раз, из-за неё ослеп на глаз, кишки мои она давно проела»), ДДТ «Суббота», Скив и Строри — «Политура», Narkotiki — «Не говори со мной», песне Александра Дольского — «Рецепты коктейлей», Ю. Г. & Da B.O.M.B. — Мимо, Венедикт Ерофеев — «Москва-Петушки».

Человек, регулярно употребляющий политуру, на советском жаргоне именовался политруком.

Примечания

Литература 

 
 
 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1969—1978.
 

Отделочные материалы